

Llocs 
 Rauma (Finlàndia), una ciutat i municipi de la regió de Satakunta, a l'oest de Finlàndia.
 Rauma (Noruega), un municipi de Møre og Romsdal, Noruega.
 Rauma (riu), un riu de la vall de Romsdal, a Møre og Romsdal, Noruega.

Altres 
 Dialecte Rauma, un dialecte gairebé extint de la llengua finlandesa.
 Línia de Rauma, una línia de ferrocarril a Møre og Romsdal, Noruega.
 FC Rauma, un club de futbol al municipi de Rauma, Noruega